Madonna del Velo (Bergognone)
Madonna del Velo (Raffaello)
Madonna del Velo (Sebastiano del Piombo)
Madonna del Velo (Carlo Dolci)